Windeisen steht für:

 Wendeisen, auch Windeisen, eine Halte- und Drehvorrichtung, siehe Gewindebohrer#Windeisen
 Windeisen (Bautechnik), in die Fensterlaibung gotischer Kirchen eingemauerte Rund- oder Flacheisen